Ó Sé est un nom de famille irlandais.

Trois footballeurs gaéliques (trois frères) portent ce nom :
 Darragh Ó Sé
 Tomás Ó Sé
 Marc Ó Sé

Homonymie de patronyme